Sezon Rajdowych Mistrzostw Świata 2020 był 48. sezonem Rajdowych Mistrzostw Świata (FIA World Rally Championship). Mistrzostwa składały się z ośmiu rajdów, rozgrywanych na dwóch kontynentach. Większość planowanych rajdów, nie odbyła się z powodu panującej w tym roku na świecie pandemii COVID-19.

Mistrzem świata w roku 2020 został, po raz siódmy w karierze, francuski kierowca Sebastien Ogier. Drugie miejsce, po raz pierwszy w karierze, zajął Brytyjczyk Elfyn Evans, który szanse na tytuł mistrza zaprzepaścił w ostatnim rajdzie sezonu, wypadając z drogi na jednym z ośnieżonych odcinków specjalnych. Trzeci był Estoński kierowca – ubiegłoroczny mistrz świata – Ott Tänak. W kategorii WRC3 drugim wicemistrzem świata został Polak, Kajetan Kajetanowicz, który w swojej klasie na siedem eliminacji, wystąpił w pięciu. Kajetanowicz jeden rajd wygrał i raz był drugi.

W porównaniu do ubiegłego sezonu w tym zaszły zmiany w kategoriach towarzyszących kategorii WRC i tak WRC 2 oficjalnie zastępuje WRC 2 Pro, a WRC 3 będzie odpowiednikiem dotychczasowego WRC 2. Ponadto powołano nową kategorię ‘WRC Team’, tak nazwano oficjalnie zespół B, który mógł być wystawiony przez producenta, który zgłoszony był do całego cyklu jako ekipa fabryczna. Wymogiem był start w minimum siedmiu rajdach, w tym jednym poza Europą. Ten zespół mógł zdobywać punkty jedynie na swoje konto i nie mógł on zasilić puli punktów zgromadzonych przez zespół główny producenta. W ekipie B nie mógł zasiadać kierowca który choć raz w sezonie 2020 reprezentował podstawowy zespół producenta. W kategorii Junior WRC zawodnicy rywalizowali w czterech rundach, były to następujące eliminacje – Rajd Szwecji, Rajd Estonii, Rajd Sardynii, i Rajd Monza. Do dyspozycji kierowców były, tak jak w roku ubiegłym samochody Ford Fiesta R2T przygotowywane przez polski oddział firmy M-Sport.

Kalendarz 

Rozprzestrzeniająca się na całym świecie pandemia wirusa COVID-19 sprawiła, że mistrzostwa po rozegranym w marcu Rajdzie Meksyku zostały przerwane niemal na pół roku, a kalendarz uległ znacznym zmianom w porównaniu do zatwierdzonych na początku roku i 2 lipca została ogłoszona jego zmieniona wersja, całościowo zawierająca 8 rajdów w sezonie 2020. Odwołano Rajd Argentyny, Rajd Chile, Rajd Portugalii, Rajd Safari, Rajd Finlandii, Rajd Nowej Zelandii, Rajd Wielkiej Brytanii. Zaskoczeniem okazało się wprowadzenie Rajdu Estonii, który w skróconej formie odbędzie się na początku września. Rajd Sardynii został przeniesiony na przełom października i listopada. Rajd Turcji odbędzie się tydzień wcześniej, oraz w skróconej formie.

Poniższe rajdy pierwotnie znajdowały się w kalendarzu, jednak zostały odwołane z różnych powodów:

Zespoły i ich załogi 
W porównaniu do ubiegłego roku w tegorocznych zmaganiach zabrakło zespołu Citroëna, który w związku z odejściem z zespołu Francuza Sebastiena Ogiera postanowił zakończyć swój program w rajdowych mistrzostwach świata ze skutkiem natychmiastowym.

Wyniki

Klasyfikacje RMŚ 2020 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy

Piloci

Klasyfikacja producentów RMŚ

WRC 2 
Kierowcy

Piloci

Zespoły

WRC 3 
Kierowcy

Piloci

Junior WRC 
Kierowcy

Piloci

Puchar Narodów Junior WRC

Przypisy 

 
2020 w sportach motorowych